Jodhpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Jodhpur, stad i Rajasthan 
 Jodhpur (distrikt)
 Jodhpur Airport, flygplats
 Jodhpur (ort i Indien, Gujarat), Jāmnagar, 

Robotskapade Indienförgreningar